— японская кинокомпания-распространитель фильмов и аниме, основанная Bandai Company, Limited и являющаяся подразделением Bandai Namco Holdings, Inc.. Штаб-квартира находится в Минато (Токио).

После реорганизации Bandai Namco Holdings в 2006 году, Bandai Visual возглавляет визуальный и музыкальный отдел Bandai, в том числе аниме-студию студия Sunrise и лейблы звукозаписи Emotion Music Co., Ltd. и Lantis.

Bandai Visual в настоящее время полностью принадлежит Bandai Namco Holdings..

Филиалы 
 Bandai Entertainment
 Bandai Visual USA
 Beez Entertainment

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 
Компании, основанные в 1983 году
Дубляж
Компании Токио
Аниме-студии